La expresión Es por ti puede referirse a:

 La canción Es por ti, de la cantante gallega Luz Casal, una versión de la canción Boig per tu, del grupo catalán Sau.
 La canción Es por ti (1990), del dúo español Cómplices.
 La canción Es por ti (2002), del cantautor colombiano Juanes.